Письменность ва — письменность, используемая для записи языка ва, распространённого в Китае, Мьянме и Таиланде.

Широкая география распространения ва, а также исторические события XX века, определили создание и развитие нескольких систем для записи языка ва, все из которых базируются на латинской графической основе. Для записи языка ва использовались следующие алфавиты:
 «Библейский алфавит» — возник в Мьянме в 1930-е годы;
 «Китайский алфавит» — возник в Китае в 1950-е годы, позднее реформировался;
 «Пересмотренный библейский алфавит» — используется в Мьянме и Таиланде с 1980-х годов;
 «Единый алфавит» — предложен в 2000-е годы с целью объединить существующие системы письма ва.

Библейский алфавит 

Первая письменность для языка ва была разработана американским миссионером Маркусом Винсентом Янгом (Marcus Vincent Young) в начале 1930-х годов. Сначала он вместе со своим отцом Уильямом Маркусом Янгом разработал практическую транскрипцию для записи языка ва, которая использовалась ими в миссионерской работе на севере Бирмы и на территории нынешнего Сишуанбаньна-Дайского автономного округа в Китае. В 1933 году в Рангуне на разработанном Янгом алфавите вышла первая книга на ва — сборник гимнов Lai Ra Praok. За этим изданием последовали и другие книги религиозного содержания. В Китае за этим алфавитом закрепились названия «старая орфография ва» и «миссионерская орфография». Библейский алфавит до настоящего времени имеет распространение у ва-христиан, особенно в Мьянме

Библейский алфавит содержал все буквы стандартного латинского алфавита, кроме f, x, z, и не содержал дополнительных знаков.

Пересмотренный библейский алфавит 
Позднее библейский алфавит подвергся ряду изменений. В 1989 году был предложен проект, совершенствующий написание придыхательных согласных, а также вводящий знаки для обозначения звуков [h] и [ʔ] в финалях. В начале 1990-х годов «Благотворительное общество ва», базировавшееся в Таиланде, стало использовать схожий с версией 1989 года алфавит, но имеющий при этом ряд отличий от него. Изменения коснулись в основном правил написания придыхательных согласных. Этот вариант алфавита, вновь подвергшийся изменениям (на этот раз изменения относились к правилам написания гласных и дифтонгов), был принят в 2001 году как официальный властями самопровозглашённого государства Ва. На этом алфавите с середины 1980-х был выпущен ряд книг как религиозного, так и учебного содержания. В настоящее время этот алфавит является основным для ва Мьянмы и Таиланда, но орфография по-прежнему неустоявшаяся, поэтому используется множество его вариаций. Как и в старом библейском алфавите, дополнительные к стандартному латинскому алфавиту буквы обычно не используются, но в некоторых версиях встречается диакритический знак макрон для обозначения ненапряжённых гласных.

Китайский алфавит 
К началу 1950-х годов «библейской орфографией» владело лишь 3 % ва Китайской Народной Республики. В 1955 году в провинции Юньнань началась работа по созданию нового алфавита для ва. В основу литературного языка китайских ва был положен диалект барао. В марте 1957 года новый алфавит был одобрен на юньнаньской конференции по языкам национальных меньшинств, а в июне и властями провинции. Этот алфавит базировался на латинице, но также содержал дополнительные знаки ŋ э ө ɲ ь. Однако уже в 1958 году было решено изменить алфавит ва таким образом, чтобы он графически был максимально близок к пиньиню. Последующие политические события остановили использование ва как письменного языка. Вновь письменность была возрождена только в 1980-е годы.

Алфавит китайских ва, после внесения в 1989 году небольших изменений, имеет следующий вид:

Инициали:

Финали:

В 1995 году в Китае также был разработан алфавит для диалекта ава, который имеет существенные различия с диалектом барао, легшим в основу литературного языка ва Китая. Этот алфавит имеет следующий вид:

Инициали:

Финали:

Таблица соответствия алфавитов 
Составлено по:

Инициали

Финали

Обозначение напряжённых/ненапряжённых гласных

Примечания

Ссылки 
 Корпус текстов на языке ва в различных орфографиях 

Алфавиты на основе латинского